Вілар-Секу () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-Секу (Віміозу) — парафія.
 Вілар-Секу (Нелаш) — парафія.
 Вілар-Секу-де-Ломба — парафія.